Шон Роже́ски (; 21 января 1972, Верджиния, Миннесота) — американский кёрлингист, в команде США третий на Олимпийских играх 2006 года.

Биография 
Учился в  (штат Миннесота).

Достижения 
 Зимние Олимпийские игры: бронза (2006).
 Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин: золото (2003, 2006, , , ), серебро ().
 Американский олимпийский отбор по кёрлингу: золото (2005), серебро (2013).
 Континентальный Кубок по кёрлингу (в составе команды Северной Америки): золото (2011), серебро (2003, 2006, 2012).
 Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров: бронза ().
 Чемпионат мира по кёрлингу «Вызов Америки»: золото (2010).

 Кёрлингист-мужчина года в США (): 2006.

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Чемпионы США по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу